Ричмондский симфонический оркестр () — американский симфонический оркестр, базирующийся в городе Ричмонд. Основан в 1957 году.

Дав на первом году своего существования всего три концерта (первый — 28 октября), в 1969 году оркестр уже выступил 112 раз в своём городе и за его пределами, в дальнейшем доведя ежегодный график выступлений до 200 концертов; его численный состав колеблется около 75-80 музыкантов. В 1971 году в качестве подразделения оркестра был основан Ричмондский симфонический хор, при оркестре действуют также четыре детских и юношеских коллектива для разных возрастов. Образовательные программы оркестра по всему штату охватывают около 35 тысяч школьников и студентов ежегодно; нередко коллектив и его отдельные группы участвуют в разнородных местных культурных и общественных событиях (внимание прессы привлёк, например, местный фестиваль сладостей «Шоколадная тропа», проходивший под фрагменты «Вестсайдской истории» Леонарда Бернстайна в исполнении духовой группы оркестра).

Главные дирижёры 
 Эдгар Шенкман (1957—1970)
 Жак Утман (1971—1986)
 Джордж Мэнахан (1987—1998)
 Марк Рассел Смит (1999—2009)
 Стивен Смит (с 2010 г.)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Оркестры США
Музыкальные коллективы из Ричмонда (Виргиния)‎
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1957 году